Соревнования в женском фристайле в дисциплине акробатика на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 13 и 14 февраля в cнежном парке Геньтин. В соревновании приняли участие 25 спортсменок представляющие 10 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Олимпийской чемпионкой 2018 года является белорусская фристайлистка Анна Гуськова. На этот раз она заняла второе место.

Золото завоевала 31-летняя китаянка Сюй Мэнтао, которая ранее была серебряным призёром Игр 2014 года в личной акробатике и серебряным призёром Игр 2022 года в смешанных командах.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация

1-я квалификация 
Первая квалификация соревнований пройдёт 15 февраля. В ней примут участие 25 спортсменок, которые выполнят по одному прыжку. Фристайлистки, занявшие первые 6 мест, отбираются в финал, остальные же получают право выступить во 2-й квалификации.

2-я квалификация 
Вторая квалификация соревнований пройдёт 13 февраля. В ней примут участие 19 спортсменок, которые выполнят по одному прыжку. Фристайлистки, занявшие первые 6 мест, отбираются в финал, остальные завершают свои выступления на Играх.

Финал

Финал 1 
В первом финале примут участие 12 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал выходят 9 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 2 
Во втором финале примут участие 9 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам первого финала. В третий финал выходят 6 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 3 
В третьем финале примут участие 6 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам второго финала. Спортсменка, показавший лучший результат, становится олимпийской чемпионкой.

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)